Ла Гума () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ла Гума, Алекс (1925—1985) — южноафриканский писатель и общественный деятель.
 Ла Гума, Джеймс (1894—1961) — южноафриканский деятель освободительного движения. См. также 
 Гума